Пінкензон — єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Пінкензон Абрам Володимирович (Муся Пінкензон; 1930—1942) — піонер-герой, розстріляний німцями.
 Пінкензон Григорій Якович (відомий як Цві Гершоні (Гершуні); 1915—1976) — ізраїльський державний діяч.